Аллсвенскан 2019 () — 95-й сезон чемпионата Швеции по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 31 марта и закончился 2 ноября 2019 года. В чемпионате приняли участие 16 команд. Чемпионский титул защищал АИК. Чемпионом стал клуб «Юргорден».

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Броммапойкарна», «Далькурд» и «Треллеборг». Их заменили «Хельсингборг» и «Фалькенберг», занявшие соответственно 1-е и 2-е места в Суперэттан 2018, а также «АФК Эскильстуна», занявшая 3-е место в Суперэттан и победившая «Броммапойкарну» в стыковых матчах.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Потуровая таблица

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
  
 Аллсвенскан (uefa.com)

Чемпионат Швеции по футболу
Спорт в Швеции в 2019 году
Швеция